

Famiglie nobili 
Magnani – famiglia gentilizia originaria di Bologna, poi in Firenze e Roma
Magnani – famiglia gentilizia ed industriale originaria di Pescia, poi in Firenze

Persone di cognome Magnani 
Anna Magnani – attrice teatrale e cinematografica italiana
Ferruccio Magnani – antifascista e partigiano italiano
Franca Magnani – giornalista italiana
Franco Magnani – ciclista italiano
Franco Magnani – generale italiano
Giovanni Battista Magnani – architetto italiano
Girolamo Magnani – decoratore e scenografo italiano
Leonardo Magnani – militare italiano
Lorenzo Magnani – filosofo italiano
Luigi Magnani – critico musicale italiano
Marino Magnani – partigiano e politico italiano
Margherita Magnani – atleta italiana
Massimo Magnani – atleta italiano
Olivia Magnani – attrice italiana
Paolo Magnani – vescovo italiano
Roberto Magnani – calciatore italiano
Valdo Magnani – politico italiano

Maria Magnani Noya – politica italiana

Giancarlo Pascale Guidotti Magnani – politico italiano
Cesare Francesco Ricotti-Magnani – generale e politico italiano

Altro 
Palazzo Magnani – edificio storico di Bologna